Ко́сач — українське прізвище.

 1842 р. н. Косач Петро Антонович (1842-1909) — батько поетеси Леся Українка.
 1843 р. н. Косач Григорій Антонович (1843-1916) — дядько поетеси Леся Українка.
 1845 р. н. Косач Олена Антонівна (1845—1927) — українська письменниця, громадська діячка.
 1849 р. н. Косач Ольга Петрівна (1849—1930)  — Олена Пчілка, українська письменниця, перекладач, етнограф, публіцист, громадський діяч, член-кореспондент Всеукраїнської академії наук (1925), мати поетеси Леся Українка.
 1869 р. н. Косач Михайло Петрович, псевдонім Михайло Обачний та інші; (1869—1903) — український вчений-метеоролог та письменник, брат поетеси Леся Українка і брат письменниці Косач-Кривинюк Ольга Петрівна.
 1871 р. н. Косач Лариса Петрівна (у шлюбі Ко́сач-Кві́тка) псевдонім Леся Українка (13 (25) лютого — 19 липня (1 серпня) —1913) — українська письменниця, перекладач, культурний діяч.
 1884 р. н. Косач Микола Петрович  (1884-1937) — брат поетеси Леся Українка.
 1877 р. н. Косач-Кривинюк Ольга Петрівна (1877—1945) — письменниця, перекладачка, дочка Олена Пчілка, сестра поетеси Леся Українка.
 1888 р. н. Косач-Борисова Ізидора Петрівна (1888—1980) — мемуарист, культурний діяч, рідна сестра поетеси Леся Українка.
 1908 р. н. Косач Юрій Миколайович  (1908-1990) — український поет, прозаїк, драматург, редактор. Був небожем поетеси Леся Українка та онуком Олена Пчілка.
 1934 р. н. Косач Юрій Андрійович  (1934-1989) — український кінознавець.
 2015 р. нагороджений Косач Сергій Михайлович — полковник Державної прикордонної служби України, нагороджений за заслуги на війні на Сході України проти російських окупантів.
 Косач Григорій Григорович — доктор історичних наук.

Українські прізвища